Пьер Дюпюи:
 Дюпюи, Пьер (1582—1651) — французский историк, правовед и королевский библиотекарь.
  — французский политик и издатель, сын Жана Дюпюи.
  — канадский дипломат.